Фокино може да се односи на:

 Фокино (Приморски крај)
 Фокино (Брјанска област)